Појам Јохан Андерсон може да се односи на:
 Јохан Андерсон (програмер)
 Јохан Андерсон (тенисер)